Sorbara – frazione del comune di Bomporto in provincia di Modena
 Sorbara – frazione del comune di Asola in provincia di Mantova
 Sorbara – paesino abbandonato istriano nel comune di Buie in Croazia